Lebrunia kan syfta på:

 Lebrunia (djur) – ett släkte av koralldjur
 Lebrunia (växter) – ett släkte av växter